Juan de Dios Rivera puede referirse a:

 Juan de Dios Rivera Túpac (1760-1843), artesano y grabador peruano.
 Juan de Dios Rivera, militar y político chileno.
 Juan de Dios Rivera Donoso (1858-1909), político y hacendado chileno.
 Juan de Dios Rivera Ojeda, hijo del anterior, político chileno